Bjännsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bjännsjön, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Inner-Bjännsjön, sjö i Bjurholms kommun,  (15,9 ha)
Ytter-Bjännsjön, sjö i Bjurholms kommun,  (14,3 ha)
Bjännsjön (Bygdeå socken, Västerbotten, 713404-172465), sjö i Robertsfors kommun,  (40,5 ha)
Bjännsjön (Bygdeå socken, Västerbotten, 714489-173772), sjö i Robertsfors kommun,  (3,85 ha)
Bjännsjön, sjö cirka 15 kilometer väster om Umeå i Umeå kommun,  (2,78 km²)

Bjännsjön (ort) en ort vid  sjön i Umeå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn